Voyage aux Enfers est le septième tome de la série Amos Daragon de Bryan Perro.

Résumé 
Amos est envoyé aux Enfers et doit en traverser les sept niveaux pour s'en sortir.

Personnages 
 Amos Daragon : le personnage principal, un garçon très rusé avec beaucoup de tours dans son sac.
 Béorf Bromanson (Ami d'Amos, c'est un hommeanimal de l'ordre des béorites)
 Loyla (Reine des Dogons qui devient amie de Béorf et d'Amos)
 Médousa (Gorgone qui devient amie d'Amos et également amoureuse de Béorf)

Notes et références 

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2004